P107 steht für:
 Papyrus 107, frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments
 Unic P107, französisches Militärfahrzeugtyp des Zweiten Weltkrieges

p107 steht für:
 Retinoblastoma-like protein 1, Protein in Eukaryoten

Abkürzung